Wojna iliryjska – wspólna nazwa dla trzech starożytnych konfliktów zbrojnych między Rzymem a: Teutą (w pierwszej wojnie), Demetriuszem z Faros (w drugiej) i Gentiosem (w trzeciej).

 I wojna iliryjska – 229-228 p.n.e.
 II wojna iliryjska – 220-219 p.n.e.
 III wojna iliryjska – 168 p.n.e.